Jan Marcus Mats Olsson, född 25 september 1986 i Trelleborg, är en ishockeyspelare som spelar för Rungsted Seier Capital i den danska Metal Ligaen. Hans moderklubb är Trelleborgs IF. Som junior spelade han för Malmö Redhawks vilka han också spelade i Allsvenskan med och även en match i Elitserien. Säsongen 2006/07 spelade han med Nybro Vikings men återvände igen till Malmö ytterligare tre säsonger varav den sista som assisterande lagkapten. Säsongen 2012/13 och 2013/14 spelade Olsson i EBEL med det österrikiska laget Vienna Capitals och säsongen därefter med ett annat österrikiskt lag, HC Innsbruck. Sedan säsongen 2014/15 spelar han i Metal Ligaen i Danmark. Först med Frederikshavn White Hawks och senare med Rungsted Seier Capital. I Danmark vann han brons 2016, 2017 och 2018. 2019 blev han Dansk mästare med Rungsted.

TV-Pucken 
Marcus Olsson spelade TV-Pucken säsongen 01/02 där han spelade åtta matcher, gjorde två mål, sex assist och hade åtta utvisningsminuter.

"Babyhawks" 
Under senare delen av junioråldern var Marcus Olsson del av de omåttligt populära "Babyhawks" under 90-talet som skördade stora framgångar. Andra spelare under samma tidsperiod var t ex Johan Björk.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Svenska ishockeyspelare
Spelare i Malmö Redhawks
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Acroni Jesenice
Spelare i Sparta Warriors
Spelare i Vienna Capitals
Spelare i Frederikshavn White Hawks
Spelare i Rungsted Seier Capital
Personer från Trelleborgs kommun
Födda 1986
Män
Levande personer